Stefan Pettersson, född 19 juni 1977 i Farsta, svensk före detta ishockeyspelare. Pettersson var ytterforward och spelade med Linköping HC, Djurgården IF, HV71 och Södertälje SK i Elitserien. Pettersson debuterade i Tre Kronor mot Tjeckien i Moskva den 18 december 2003. Första matchen för HV71 var i Jönköping mot Malmö Redhawks, 20 september 2004.

Meriter 
 FM Mattsson Cup All Star Team 1995
 Nominerad till Årets Rookie 2001/02
 Elitserien All Star Game 2002
 Hattrick i kvartsfinal 2 mot Mora IK under slutspelet 2005/2006

Statistik

Referenser

Noter

Externa länkar 

Födda 1977
Idrottare från Stockholm
Levande personer
Män
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare i Hammarby Hockey
Spelare i HV71
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Linköping HC
Spelare i Södertälje SK
Svenska ishockeyspelare